Carroll är ett efternamn.

Personer med efternamnet
Adam Carroll, racerförare
 Andy Carroll, fotbollsspelare
 Beryl F. Carroll
 Buckethead
 Charles Carroll, politiker
 Diahann Carroll
 Dick Carroll
 Frank Carroll
 Jennifer Carroll
 Jim Carroll, författare och musiker
 Joel Carroll
 John A. Carroll, politiker
 John F. Carroll
 Julian Carroll
 Kate O'Mara
 Lara Carroll
 Leo G. Carroll
 Lewis Carroll (1832–1898), författare, pseudonym för Charles Lutwidge Dodgson, engelsk matematiker
 Madeleine Carroll, skådespelare
 Madeline Carroll
 Mary Carroll
 Nancy Carroll
 Pat Carroll
 Pete Carroll
 Roy Carroll, fotbollsspelare
 Tom Carroll (fotbollsspelare)
 Tom Carroll
 William Carroll, politiker
 William T. Carroll

Engelska efternamn